Критериум дю Дофине (, преди 2010 г. Critérium du Dauphiné Libéré) е ежегодно колоездачно състезание във Франция, проведено за пръв път през 1947.

Състезанието се провежда в началото на юни в региона Дофине във Франция и заедно с Обиколката на Швейцария се счита за главно подготвително състезание за най-важното колоездачно състезание в света – Обиколката на Франция.

Районът Дофине е планински и поради това повечето победители в състезанието са специалисти в катеренето. Много от височините, включвани в Обиколката на Франция, са изкачвани и в това състезание. Най-известните са Мон Венту, Алп Д'юез и Кол дьо Галибие.

Победители

Победи по държави

Външни препратки 
 Официален сайт

Състезания по колоездене във Франция